Отпечатък може да се отнася за:

 Печатна графика - изображение върху печатен материал, получено чрез полиграфически метод. В случай на художествена картина или произведение на изкуството се използва също думата щампа
 Пръстов отпечатък в дактилоскопията